Sarawak – territorio della Malesia
 Sarawak – fiume della Malesia
 Sarawak Report – sito web di politica statunitense
 HMS Sarawak – fregata della Royal Navy
 Rangers di Sarawak – forza armata malaysiana